Adrasto puede referirse a:

Adrasto, rey de Argos;
Adrasto (hijo de Mérope), un hijo de Mérope, rey de Percote, y hermano de Anfio;
Adrasto, padre de Eurídice, esposa del rey troyano Ilo;
Adrasto, hijo de Polinices y Argía, hija del rey argivo Adrasto. Era el jefe de los micenos durante la Guerra de Troya;
Adrasto y su hijo Hipónoo se arrojaron al fuego en obediencia a un oráculo de Apolo.